

Prénom 

Ève est un prénom féminin, issu de l'hébreu Hawwah signifiant vivante. Il a pour variantes, dérivés ou composés : Ève-Laure, Évelise, Ève-Lise, Èvelyse, Ève-Marie, Évie, Hava, Hawa et Marie-Ève.

Dans la religion catholique, les Ève sont fêtées le 14 mars.

Variantes linguistiques 
 anglais : Eve (sans accent, prononcer : « ive »)
 espagnol et italien : Eva
 irlandais : Eabha
 polonais : Ewa
 Afrique subsaharienne : Awa, Hawa
 Amharique : Hewan

Saintes et personnages bibliques 
 Ève, personnage biblique et coranique considérée comme la première femme
 Ève de Dreux, fêtée le 6 septembre
 Ève de Saint-Martin ou Ève de Liège († 1266), béguine recluse de la principauté de Liège, fêtée le 14 mars

Autres personnalités portant ce prénom 
 Toutes les pages commençant par Ève, Eve ou Eva

Patronyme 

 Amazon Eve (née en 1978), actrice américaine ;
 Antoine-François Ève (1747-1814), comédien, dramaturge, journaliste et révolutionnaire français ;
 Clovis Ève (- siècle), relieur français ;
 Nicolas Ève ( siècle), relieur français de la Renaissance ;
 Prosper Ève, historien de La Réunion ;
 Trevor Eve (né en 1951), acteur britannique.

Toponyme 

 Ève, une commune française de l'Oise ;
 Ève, un hameau de la commune belge d'Ohey.

Œuvres

Cinéma 
 Ève (All about Eve), un film de Joseph L. Mankiewicz avec Bette Davis sorti en 1950 ;
 Ève, un film grec de María Plytá en 1953 ;
 Ève, un film sorti en 2008 ;
 Eve, une série télévisée américaine diffusée sur UPN de 2003 à 2006 ;
 Ève cherche un père, un film de Mario Bonnard sorti en 1933 ;

Musique 
 Ève, un oratorio de Jules Massenet ;
 Eve, un album du groupe The Alan Parsons Project ;
 Ève, une chanson de Claude François (1977).

Autres œuvres 
 EVE Online, un jeu en ligne massivement multijoueur ;
 Ève, un épisode de la série X-Files : Aux frontières du réel ;
 EVE, un projet multimédia interactif réalisé par Peter Gabriel et sorti en CD en 1996 ;
 Ève, un roman de Guy Hocquenghem paru en 1987 ;
 Ève, une sculpture d'Auguste Rodin modelée durant l'année 1881.

 Sigle 

EVE peut désigner :
 Espaces verts écologiques, un label environnemental.

 Divers 
 Eve, un personnage fictif de la série télévisée Angel Ève mitochondriale, une hypothétique ancêtre de toute l'humanité révélée par son ADN mitochondrial
 Eve (de l'anglais eavesdrop qui signifie écouter aux portes''), une entité qui essaie d'intercepter le message qu'Alice et Bob essaient de se communiquer
 E ve, un chanteur japonais (J-pop et rock)

Voir aussi

Référence 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Patronyme français